Nicholas Ridley ist der Name folgender Personen:

* Nicholas Ridley (Bischof) (um 1500–1555), englischer Geistlicher, Bischof von Rochester
 Nicholas Ridley (Politiker) (1929–1993), britischer Politiker